The Mark of Cain est une expression anglaise faisant référence au personnage biblique de Caïn. Elle peut également faire référence à :

Musique 

The Mark of Cain, un groupe de rock australien ;

Cinéma et télévision 

The Mark of Cain, un film de Joseph De Grasse sorti en 1916 ;
The Mark of Cain, un film de George Fitzmaurice sorti en 1917 ;
The Mark of Cain, un film de Brian Desmond Hurst sorti en 1947 ;
The Mark of Cain, un documentaire d'Alix Lambert sorti en 2000 ;
The Mark of Cain, un téléfilm britannique de Marc Munden (produit par Channel 4) diffusé en 2007.

Voir aussi